Стадионная серия НХЛ 2015 () — состояла из одного матча который прошёл 21 февраля 2015 года на футбольном стадионе Ливайс в Санта-Кларе, где «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

Для «Сан-Хосе» это первый в истории матч под открытым небом, а «Лос-Анджелес» уже участвовал в Стадионной серии в 2014 году где уступил «Анахайм Дакс» со счётом 0-3.

Составы команд

Отчёт

Три звезды матча 

1. Джонатан Куик. «Лос-Анджелес Кингз». Отражено 32 броска из 33.
2. Брент Бёрнс. «Сан-Хосе Шаркс». 1 гол.
3. Мариан Габорик. «Лос-Анджелес Кингз». 1 гол (победный).

Примечания 

Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ в сезоне 2014/2015
События 21 февраля
Февраль 2015 года
2015 год в Калифорнии
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Калифорнии
Стадионная серия НХЛ